Alessandra Vanzi – attrice teatrale, attrice cinematografica e regista teatrale italiana
 Luigi Vanzi – regista italiano
 Pietro Vanzi – brigatista italiano
 Pio Vanzi – regista, sceneggiatore e giornalista italiano